

Astronomia 
 Cyg – abbreviazione della costellazione del Cigno

Codici 
 CYG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Corryong (Australia)